Plastiker bezeichnet:

 einen Künstler, der Skulpturen und Plastiken fertigt, siehe Plastik (Kunst)
 einen Handwerker, der für die Herstellung von Kulissen und Dekorationen verantwortlich ist, siehe Bühnenplastiker
 einen plastischen Chirurgen, siehe Plastische Chirurgie